Lothar Kempter ist der Name folgender Personen:

* Lothar Kempter (Komponist) (1844–1918), deutsch-schweizerischer Komponist und Dirigent
 Lothar Kempter (Schriftsteller) (1900–2001), Schweizer Schriftsteller und Germanist